U 550 oder U-550 bzw. U550 steht für:

 U 550 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine
 U 550, ein Traktorenmodell von Uzina Tractorul Brașov in Rumänien
 U-550, eine Unruhwelle für Uhrwerke der Kalibers Recta C Recta CB Recta CC, bei Rudolf Flume Technik
 U 550, eine CNC-Maschine von Morbidelli-SCM Group
 Runenstein U 550, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden nach der Samnordisk runtextdatabas
 U 550, ein Farbton aus der Farbpalette des Pantone Matching System

U550